Šašić ist der Familienname folgender Personen:

 Célia Šašić (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Milan Šašić (* 1958), jugoslawischer und kroatisch-serbischer Fußballspieler und -trainer
 Željko Šašić (* 1969), serbischer Pop-Folk-Sänger